Lars Christiansen er navnet på flere personer:
 Lars Christiansen (politiker) (1844-1923) – en dansk politiker, medlem af Folketinget
 Lars E. Christiansen (1935-2007) – en dansk redaktør
 Lars Christiansen (håndboldspiller) (født 1972) – en dansk håndboldspiller
 Lars Christiansen (filminstruktør) – en dansk filminstruktør
 Lars Christiansen (skribent) (født 1972) – en dansk skribent og oversætter, cand. mag. i tysk og historie fra Københavns universitet
 Lars Christiansen (sejlsportsmand) – en dansk sejlsportsmand som var med til at vinde verdensmesterskabet i H-båd i 2000 og 2009